Cruzeirense – abitanti di Cruzeiro (San Paolo)
Cruzeirense – abitanti di Cruzeiro da Fortaleza
Cruzeirense – abitanti di Cruzeiro do Iguaçu
Cruzeirense – abitanti di Cruzeiro do Oeste
Cruzeirense – abitanti di Cruzeiro do Sul (Acre)
Cruzeirense – abitanti di Cruzeiro do Sul (Rio Grande do Sul)